Middlesex kan syfta på:

Middlesex (roman) – av Jeffrey Eugenides som vann Pulitzerpriset 2003 i genren skönlitteratur
Middlesex County Cricket Club – en av de 18 förstaklass cricketlagen i English County Championship
Middlesex County Football League – England
Middlesex School – en internatskola i Concord, Massachusetts, USA
Middlesex University – London, England

Geografi

Storbritannien
 Middlesex – ett traditionellt grevskap i England

USA
Middlesex, New Jersey – ett borough i Middlesex County, New Jersey
Middlesex, New York – en ort i delstaten New York
Middlesex, North Carolina –
Middlesex Township, Pennsylvania –
Middlesex, Vermont – en ort i delstaten Vermont

Se även
Middlesex County